Альтура (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 129,50 км². Население — 3949 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 3 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Villa de Altura
 Asociación Cultural Cartuja Vall de Crist

Муниципалитеты Кастельона